Miejscowości w USA:
 Greensburg – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Decatur
 Greensburg – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Kiowa
 Greensburg – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Green
 Greensburg – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Greensburg – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii St. Helena
 Greensburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Gminy w USA:
 Greensburg (ang. Greensburg Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Greensburg (ang. Greensburg Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam